Съмит може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Съмит (Арканзас)
 Съмит (Ню Джърси)

 Окръзи в САЩ
 Съмит (окръг, Колорадо)
 Съмит (окръг, Охайо)
 Съмит (окръг, Юта)